Az 1984–1985-ös magyar labdarúgókupa küzdelmeit a Bp. Honvéd nyerte.

Az országos főtábla eredményei

Első forduló

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1984. augusztus 29.
|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1984. szeptember 19.
|-

|}

Második forduló 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1984. október 31.
|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1984. november 7.
|-
 
|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1984. november 14.
|-

|}
A Budafok – Vác mérkőzés október 31-én a köd miatt az első félidőben félbeszakadt. Ezért újrajátszották.

Harmadik forduló 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1984. november 28.
|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1984. december 8.
|-

|}

Nyolcaddöntők 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1985. február 23.
|-

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1985. február 27.
|-

|-

|-

|-

|-

|- 

|- 

|}

Negyeddöntők 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1985. április 10.

|-

|-

|- 

|}

Elődöntők

Döntő 

A Bp. Honvéd MNK-ban szerepelt játékosai: Andrusch József 6 mérkőzés,  Menyhárt 1 – Bodonyi Béla 6, Cseh András 1, Dajka László 7, Détári Lajos 7, Dózsa Attila 4, Esterházy Márton 3, Garaba Imre 7, Gere László 2, Gyimesi László 5, Kerepeczky György 4, Kovács Kálmán 7, Mohácsi Gyula 1, Nagy Antal 7, Sallai Sándor 7, Sikesdi Gábor 7, Tóth József 2, Varga József 5

Jegyzetek

Források
 

Magyarlabdarugokupa
Magyarlabdarugokupa
Magyar labdarúgókupa